Glosholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Glosholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Glosholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Glosholmen, Borgå, Nyland, 
 Glosholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Glosholm
Gloholmen
Gloholm

Robotskapade Finlandförgreningar